Ни́клас Ха́гман (; 5 декабря 1979, Эспоо, Финляндия) — финский хоккеист, левый нападающий клуба ХПК.

Карьера 

С 1995 по 1999 Никлас провел в юношеских и юниорских командах финского клуба ХИФК. В сезоне 1997/1998 провел 8 матчей в СМ-Лиге и забил свой первый гол на профессиональном уровне. По ходу сезона 1998/1999 перешёл из клуба ХИФК, в другой клуб СМ-Лиги - «Эспоо Блюз».

В ходе драфта НХЛ 1999 в третьем раунде под общим 70-м номером выбран клубом «Флорида Пантерз». Несмотря на это, остался в Финляндии. В сезоне 1999/00 выступал в команде «Оулун Кярпят» второго финского дивизиона, а сезон 2000/01 в основной команде «Кярпят». Забив в сезоне 2000/01 28 шайб, стал лучшим снайпером и вторым бомбардиром клуба в сезоне.

В сезоне 2001/02 Никлас покинул Финляндию и подписал контракт с клубом НХЛ «Флорида Пантерз». Провел в составе «пантер» 78 матчей, набрав в них 28 (10 + 18) очков, и в марте 2002 года признан лучшим новичком месяца. Несмотря на то, что в сезоне 2002/03 его результативность упала до 23 очков, стал участником Матча Молодых звезд, в рамках Матча Всех звезд в 2003 году.

В следующем сезоне Никлас вновь набрал 23 результативных бала. Сезон 2004/2005, отменённый в НХЛ из-за локаута, Хагман провёл в команде Швейцарской национальной лиги (NLA) «Давос». В его составе он набрал 39 (17 + 22) очков в 44 матчах и стал чемпионом Швейцарии. В сезоне 2005/06 вновь вернулся за океан и продолжил выступление за «Флориду Пантерз». По ходу сезона после 30 проведенных игр продан команде «Даллас Старз» в обмен на выбор в 7-м раунде Драфта Юниоров НХЛ 2007.

23 октября 2006 года в матче с «Ванкувер Кэнакс» Никлас набрал юбилейное 100 очко в своей профессиональной карьере, а его клуб победил со счетом 2:1. Свой лучший сезон в НХЛ провел в 2007/08 годах, по ходу которого он набрал 41 (27 + 14) очко. Восемь его шайб оказались победными для «Звезд». А 28 февраля 2008 года в матче «Ванкувер Кэнакс» Никлас впервые в своей заокеанской карьере оформил хет-трик.

По окончании сезона Никлас, в качестве свободного агента, подписал контракт с «Торонто Мейпл Лифс», рассчитанный на четыре года и $12 млн. Сезон 2008/2009 получился для Никласа богатым на события. Матч 17 ноября против «Бостон Брюинз» стал для игрока юбилейным 500-м. В матче 22 февраля против «Нью-Йорк Рейнджерс» набрал своё 200-е очко, а 28 марта в матче «Бостон Брюинз» забросил 100-ю шайбу. Кроме того, по итогам сезона Никлас вновь набрал более 40 очков за результативность.

Большую часть сезона 2009/10 провел в составе «Торонто Мейпл Лифс» и был его лучшим снайпером с 20 забитыми шайбами, однако 31 января 2010 г. в результате большого обмена оказался в «Калгари Флэймз».

Статистика

Клубная карьера

Достижения 
 Серебряный призёр Зимних Олимпийских Игр 2006, проводимых в Турине
 Бронзовый призёр Зимних Олимпийских Игр 2010, проводимых в Ванкувере

Ссылки 
 
 Никлас Хагман на nhlfinns.com
 

Хоккеисты Финляндии
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК ХИФК
Игроки ХК «Кярпят»
Игроки ХК «Эспоо Блюз»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки ХК «Давос»
Игроки «Даллас Старз»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Фрибур-Готтерон»
Игроки ХК «Йокерит»
Игроки ХК ХПК
Игроки сборной Финляндии по хоккею с шайбой
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Задрафтованные ХК «Флорида Пантерз»